Sukhothai steht für:
 Sukhothai (Königreich), historisches Königreich und geschichtliche Periode in Thailand
 Sukhothai-Stil, eine Kunstrichtung, siehe Buddha-Statue (Thailand)
 Sukhothai (Stadt), die moderne Stadt Sukhothai
 Geschichtspark Sukhothai, die historische Stadt Sukhothai
 Sukhothai (Provinz), eine Provinz in Thailand
 Amphoe Mueang Sukhothai, ein Landkreis in Thailand
 Flughafen Sukhothai, ein Regionalflughafen in der Provinz Sukhothai in Thailand